O Prêmio TVyNovelas de melhor atriz revelação (no original em espanhol: Premio TVyNovelas al mejor actriz revelación) é um dos prêmios oferecidos durante a realização do Prêmio TVyNovelas, destinado à revelação feminina da televisão mexicana.

Premiados e indicados 

Prêmios TVyNovelas
Prémios de televisão para atriz revelação